Kabinett Botha steht für folgende Regierungen von Südafrika:

 Kabinett Botha I (ab 1978)
 Kabinett Botha II (ab 1984)